Yakoma kan syfta på: 
 Yakoma (folk), en folkgrupp huvudsakligen i Centralafrikanska republiken
 Yakoma (språk), ett språk som talas av folkgruppen
 Yakoma (ort), en ort i Kongo-Kinshasa
 Yakoma (territorium), ett territorium i Kongo-Kinshasa